UPRUC a fost o companie din Făgăraș care a fost divizată în mai multe societăți: 

 UPRUC Făgăraș, care a fost desființată
 UPRUC CTR Făgăraș
 UPRUC POL Făgăraș
 UPRUC TAP-SDV Făgăraș
 UPRUC UTCH Făgăraș
 UPRUC RAMA Făgăraș
 UPRUC SERV Făgăraș